Clayton é o nome de dois condados dos Estados Unidos:
Condado de Clayton (Geórgia)
Condado de Clayton (Iowa)

Desambiguações de topônimos